Rafinha (Rafael Bastos Hocsma, n. 1976) – comico e attore brasiliano
 Rafinha (Rafael Scapini de Almeida, n. 1982) – calciatore brasiliano
 Rafinha (Márcio Rafael Ferreira de Souza, n. 1985) – calciatore brasiliano che ha giocato molti anni in Germania
 Rafinha (Rafael Diniz Alves e Silva, n. 1992) – calciatore brasiliano
 Rafinha (Rafael Alcântara do Nascimento, n. 1993) – calciatore brasiliano che ha giocato molti anni in Spagna